Алексе́й Никола́евич Дани́лов:
 Данилов, Алексей Николаевич (1837—1916) — начальник Офицерской артиллерийской школы, Царскосельский комендант, генерал от артиллерии.
 Данилов, Алексей Николаевич (1925—2018) — Герой Социалистического Труда.